II. Szulejmán néven ismert uralkodók:

 II. Szulejmán oszmán szultán
 II. Szulejmán rúmi szeldzsuk szultán

Korábbi munkákban I. Szulejmán oszmán szultán is előfordul II. Szulejmánként, mert az I. sorszámot Szulejmán edirnei szultánhoz rendelik.